Robert Simonič lahko:
 Robert Simonič (častnik)
 Robert Simonič (filozof)